Les eleccions legislatives belgues de 2003 es van celebrar el 18 de maig de 2003 a Bèlgica per a renovar els 150 membres de la Cambra de Representants i els 40 del Senat del país. Continuà el govern de coalició presidit per Guy Verhofstadt.

Resultats a la Cambra de Representants

Resultats al Senat

Referències 

2003
belgues de 2003